Wołkowszczyzna (lit. Vilkiškės) – wieś na Litwie, w gminie rejonowej Soleczniki, 3 km na południowy wschód od Dziewieniszek, zamieszkana przez 8 ludzi.

Przypisy 

Miejscowości w gminie Dziewieniszki